Ферна́ндо Со́то ():  (1933—2016) — колумбийский поэт, драматург, новеллист, либреттист и сценарист.
  (1911—1980) — мексиканский актёр.
  (род. 1968) — испанский актёр и режиссёр.